sinonimo di epoca contemporanea
 Contemporaneità nella consecutio temporum
 nella Relatività viene denominata Simultaneità